Mervin Rijo (La Romana, República Dominicana, 3 de febrero) conocido por su nombre artístico Lowbeat, es un arreglista, productor musical e ingeniero de grabación.

Formó parte del equipo de producción que trabajó «El manifiesto», la canción más larga del mundo en ese momento, certificada por el libro Guinnes de récords mundiales e interpretada por el artista Henry G.

Carrera artística 
Cursó los estudios de Música Popular en la Academia Danny Drum School, la cual fue destruida por el huracán Georges en 1998. En la academia Música Expreso de La Romana, donde adquirió los conocimientos que más adelante le ayudaron en el campo de la producción.

Con el paso del tiempo, participó en Generación Diferente en el año 2002, al tiempo que combinaba sus labores como técnico de Grabación en Diadema Records, estudio de donde vieron la luz numerosos proyectos de la música local dominicana y adicionalmente a esto, como encargado de programación de la radio Bendición FM. En ese tiempo, pudo producir musicalmente para artistas como Benhur Berroa, Mel Pulinario, Gabbylow, Néstor Ortega, Morachel Family, entre otros.

Su trabajo musical ha sido acreedor de múltiples nominaciones en la música cristiana, destacándose entre estos, la Canción más extensa lanzada oficialmente por «El Manifiesto» de Henry G, junto a otros productores como Raniero Palm, Josué Guzmán, entre otros.

Desde 2018, Mervin Rijo pertenece al gremio de profesionales votantes de los Premios Grammy Latinos. En 2019, recibió la nominación en conjunto con 123 Andrés por su álbum Actívate, donde fungió como ingeniero de grabación. Al siguiente año, la nominación sería en Premios El Galardón como Productor Urbano del año.

Créditos de producción 

 2007: Latidos - Néstor Ortega
 2008: Reggaetegozao - Benhur Berroa
 2013: Vista al Cielo - Mel Pulnario 
 2017: «El Manifiesto» - Henry G 
 2019: Actívate - 123 Andrés 
 2019: Antillana Motor Company - Henry G
 2021: Parabellum - Lina Baabe
 2021: «Frenesí» - Lina Baabe
 2021: «Gran Yo Soy» - Doris Sánchez 
 2021: «Valiente» - Candelario

Premios y reconocimientos 

 2017: Récord Guiness a la canción más larga lanzada oficialmente por «El manifiesto» 
 2021: Premios Grammy. Mejor Álbum Infantil por Actívate de 123 Andrés (Nominado) 
 2022: Premios El Galardón: Productor Urbano

Referencias 

Personas vivas
Productores discográficos de República Dominicana
Arreglistas de República Dominicana